Guga peut désigner :

guga, nom donné en anglais écossais aux poussins de fous de Bassan qui font l'objet d'une chasse traditionnelle sur l'îlot de Sula Sgeir ;
Guga (1964-), Alexandre da Silva, footballeur brésilien ;
 Guga (1977-), José Augusto Santana dos Santos, footballeur brésilien ;
 Guga, le surnom de Gustavo Kuerten (1976-), joueur de tennis brésilien ;
Guga (1998-), Cláudio Rodrigues Gomes, footballeur brésilien, tirant son surnom du tennisman ci-dessus.